Анатолий Петрович Ваксмут (17 ноября 1889—1973) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга.

Биография 
Окончил Морской кадетский корпус в 1910 году; лейтенант, командир строящегося сторожевого корабля «Чибис» Балтийского флота. Затем окончил теоретические авиационные курсы при Санкт-Петербургском политехническом институте,  Офицерскую школу авиации (1913) и Штурманский офицерский класс (1914).

Во время Первой мировой войны участвовал в боевых действиях на линейном корабле «Слава» (1914—1915) и на эсминце «Гром» (1915—1917). В Моонзундском сражении отказался покинуть гибнущий «Гром» и был взят с эсминца силой. Пробрался на Юг России в Добровольческую армию.

Воевал в Добровольческой армии с 1 января 1918 года — в Морской роте. Был тяжело ранен в одном из первых боёв Добровольческой армии и в феврале 1918 года лечился в Новочеркасской больнице.

С июня 1918 — командир парохода «Кубанец» Донской флотилии, с 24 января 1919 — старший лейтенант, в начале 1919 года — старший офицер ледокола «Полезный», в июне 1919 — командир дивизиона катеров Волжской флотилии, с 20 сентября 1919 года — командир вспомогательного крейсера «Америка» Каспийской флотилии.

В мае 1921 года служил в лагере в Басре (Месопотамия), затем на Каспийской флотилии. С сентября 1921 — начальник штаба Сибирской флотилии; командир тральщика «Взрыватель» в походе от Гензана до Шанхая и из Шанхая в Олонгапо (Филиппины), где оставался на кораблях.

Капитан 2-го ранга (28 марта 1920 года).

После войны находился в эмиграции в Китае (1936 — 18 июня 1946). Член кают-компании в Шанхае (в 1939 член Комитета старшин), 1948 году находился ещё в Шанхае, затем — в Австралии, где был председателем местной «Кают-компании».

Умер 25 ноября 1973 в Сиднее (Австралия).

Семья 
 Сёстры — Варвара и Ольга (окончила Смольный институт в Новочеркасске).
 Первая жена — Александра.
 Вторая жена — Вера (умерла 1 октября 1972 в Сиднее).
 Дети:
 Сын — Георгий (к 1941 году — член Офицерского собрания в Шанхае);
 Дочь — Тамара.

Награды

Память 
 В изданном в современной России сборнике мемуаров белогвардейцев — «Флот в белой борьбе», имеется небольшая статья Анатолия Ваксмута о Ейском десанте.
 Автор воспоминаний «Конец Каспийской флотилии» и «Моряки у Корнилова».

Примечания

Ссылки 
 Ваксмут Анатолий Петрович
 Анатолий Петрович Ваксмут
 Белый флот на Азовском и Чёрном морях
 А. Ваксмут. К статье «Добровольческие десанты»

Выпускники Морского кадетского корпуса
Офицеры Русского императорского флота
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Капитаны 2-го ранга России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские эмигранты первой волны в Австралии
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института